Breakdance, een dansstijl en een van de vier elementaire onderdelen van hiphop
Breaker (album), een album van de Duitse band Accept
Breaker (computerspel), een computerspel uit 1987 voor de MSX 2-computer
Breaker (band), een Amerikaanse heavymetalband
Breaker, een merk van Arla Foods, voorheen een merk van FrieslandCampina